Urbanus (voornaam), een jongensnaam
Urbanus (artiest), een Vlaamse komiek en zanger
De avonturen van Urbanus, een stripreeks over de artiest Urbanus
Lijst van albums van Urbanus, een volledige lijst van stripalbums van Urbanus
Urbanus (keizer), een Romeinse tegenkeizer (271-272) ten tijde van Aurelianus
Urbanus (honkbalclub), een honkbalclub uit Hoorn
Urbanus (geslacht), een vlindergeslacht 
Urbanus (Andersen), een sprookje
Urbanustoren, een monumentale klokkentoren uit de 14e eeuw in de stad Košice

Urbanus is ook de achternaam van een aantal voormalige honkballers:
Charles Urbanus jr.
Charles Urbanus sr.
Han Urbanus

Urbanus is ook de naam van een aantal pausen:
Paus Urbanus I
Paus Urbanus II
Paus Urbanus III
Paus Urbanus IV
Paus Urbanus V
Paus Urbanus VI
Paus Urbanus VII
Paus Urbanus VIII

Zie ook 
 Sint-Urbanuskerk (doorverwijspagina)